Nawracanie w biologii – pronacja, rotacja wewnętrzna
 Nawracanie w religioznawstwie – prozelityzm